Název Deranged může znamenat:

v kinematografii:
 Deranged (film, 1974) – americko-kanadský hororový film;
 Deranged (film, 1987) – americký hororový film;

v hudbě:
 Deranged (album) – album švédské death metalové skupiny Deranged z roku 2001;
 Deranged (švédská hudební skupina) – švédská death metalová skupina založená v roce 1991;
 Deranged (americká hudební skupina) – americká crossover/thrash/death skupina z Michiganu založená v roce 1990;
 Deranged – americká thrash metalová skupina z New Jersey založená v roce 1988;
 Deranged – kanadská thrash metalová skupina založená v roce 1987;